Left Behind kan syfta på:
Left Behind – originaltitel på en roman från 1995, den första boken i bokserien med samma namn, av Tim LaHaye och Jerry B. Jenkins, se Lämnad kvar
Left Behind (film)– en amerikansk film från år 2000 baseras på bokserien Lämnad kvar
 Left Behind (film, 2014) – en amerikansk film från 2014
Left Behind (låt) – en låt av Slipknot
Left Behind (The Last of Us) – en prequel till The Last of Us ett survival horror-spel